Rivière Boucher peut se référer à :

Toponymes

Rivière Boucher (Mékinac), un cours d'eau de la municipalité de Trois-Rives, dans la MRC de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 46° 53' 42" Nord; 72° 44' 44" Ouest.
 Rivière Boucher (rivière Rimouski), un cours d'eau de la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski, dans la MRC de Rimouski-Neigette, dans le Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 48° 13' 02" Nord; 68° 32' 31" Ouest.
 Rivière Boucher (Betsiamites), un cours d'eau du territoire non organisé de Rivière-aux-Outardes, dans la MRC de Manicouagan, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 49° 09' 35" Nord; 69° 06' 22" Ouest.
 Rivière Boucher, un ruisseau du territoire non organisé de Lac-au-Brochet, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, dans la région administrative de la Côte-Nord, au Québec. Coordonnées géographiques de l'embouchure: 48° 36' 14" Nord; 69° 52' 17" Ouest.